Лееб, Вильгельм фон (1876—1956) — немецкий генерал-фельдмаршал, организатор блокады Ленинграда
 Лееб, Эмиль (1881—1969) — немецкий генерал артиллерии, руководитель Управления вооружений сухопутных сил вермахта, брат Вильгельма фон Лееба